Васильцо́в — фамилия.

Известные носители 
 Васильцов, Виталий Валерьевич (1977—2014) — активист Евромайдана.
 Васильцов, Владимир Константинович (1932—2002) — лауреат Государственной премии СССР (1984), народный художник РФ (2002)
 Васильцова, Мария Евгеньевна (род. 1995) — российская сноубордистка.
 Васильцов, Сергей Иванович